S10, egy ókori egyiptomi sír Abüdoszban
 Samsung Galaxy S10, telefontípus
Közlekedés
 S10, autóút Ausztriában
 S10, budapesti elővárosi személyvonat